Мичу́ринское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мичуринское — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Мичуринское — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Мичуринское — прежнее название аула Кенсай в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Мичуринское — село в Хабарском районе Алтайского края.
 Мичуринское — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Мичуринское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Мичуринское — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Мичуринское — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мичуринское — село в Белогорском районе.

Украина 
 Мичуринское — село в Валковском районе Харьковской области.

См. также 
 Мичуринское озеро — озеро на Карельском перешейке
 Мичурин (значения)
 Мичурина
 Мичуринская
 Мичуринский
 Мичуринск
 Мичуринское сельское поселение